Prva županijska nogometna liga Splitsko-dalmatinska   2005/06.

Ljestvica

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori  
 
  

2005-06
splitsko-dalmatinska-1